Alberto Bemporad – politico italiano
 Azeglio Bemporad – matematico italiano
 Enrico Bemporad – editore italiano
 Gabriella Bemporad – saggista e traduttrice italiana
 Giovanna Bemporad – poetessa italiana
 Giulio Bemporad – matematico italiano
 Nello Bemporad – architetto italiano
 R. Bemporad & figlio – casa editrice italiana